Га́вань:
 Гавань — часть акватории водоёма.
 Гавань — исторический район Санкт-Петербурга.
 Гавань — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.
 «Гавань» — проектируемая станция метро 4 линии в Санкт-Петербурге.
 «Гавань» — фильм (2004).

Гавань — название населённых пунктов:

Россия 
 Гавань — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Гавань — село в Кыринском районе Забайкальского края.
 Гавань — посёлок в Тайшетском районе Иркутской области.
 Гавань — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 Гавань — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Гавань Остермана — деревня Санкт-Петербургской губернии .

См. также 
 Харбор